Wojciech Skupień (ur. 9 marca 1976 w Zakopanem) – polski skoczek narciarski, wielokrotny reprezentant Polski oraz zawodnik klubu TS Wisła Zakopane.

Przebieg kariery 
Skupień zaczął skakać w wieku 8 lat. Jego pierwszym trenerem był Piotr Pawlusiak. Będąc młodym skoczkiem odnosił sukcesy na mistrzostwach świata juniorów, był również mistrzem Polski juniorów. W reprezentacji Polski zadebiutował w 1992 roku, jako 16-latek, w konkursie Pucharu Świata w Falun. W lutym 1993 roku zadebiutował na mistrzostwach świata w szwedzkim Falun.

W następnym sezonie zdobył pierwsze punkty w Pucharze Świata, zajmując 20. miejsce we francuskim Courchevel.

W wieku 17 lat po raz pierwszy wystartował na igrzyskach olimpijskich. Zajął 29. miejsce na średniej skoczni i 31. na dużym obiekcie w Lillehammer 1994.

Na MŚ w Thunder Bay w 1995 roku był 17. na średniej skoczni i 26. na skoczni dużej. W 1997 roku w Trondheim w MŚ zajął 18. miejsce na średniej skoczni.

Na igrzyskach olimpijskich w japońskim Nagano 1998 osiągnął jeden z najlepszych wyników w karierze, zajmując 11. miejsce na dużej skoczni.

Najbardziej wartościowy wynik w Turnieju Czterech Skoczni wywalczył na przełomie lat 2000/2001. W poszczególnych konkursach zajmował 18. (Oberstdorf), 14. (Garmisch-Partenkirchen), 17. (Innsbruck) i 27. miejsce (Bischofshofen). Ostatecznie TCS 2000/2001 zakończył na bardzo wysokim 13. miejscu w klasyfikacji generalnej (uzyskał łączną notę 751,3 pkt).
 
W 2001 roku na MŚ w Lahti zajął 15. miejsce na skoczni średniej, 28. indywidualnie na skoczni dużej i 5. drużynowo razem z kolegami z reprezentacji na skoczni K-90.
W tym samym roku wraz z kolegami z kadry zajął 3. miejsce w konkursie drużynowym PŚ w Villach.
Podczas zawodów Letniej Grand Prix w Courchevel w 2001 roku prowadził nawet po I serii skoków przed Adamem Małyszem. Ostatecznie zajął 4. miejsce, a w klasyfikacji generalnej LGP 2001 znów uplasował się wysoko – na 12. miejscu.

Na trzecich i zarazem ostatnich w jego karierze igrzyskach olimpijskich w Salt Lake City 2002 wystąpił tylko w jednym konkursie. Na skoczni K90 zajął 42. miejsce.

Najwyższe miejsca w PŚ Wojciech Skupień zajmował w Oberhofie (1995 r.) – 10. miejsce, w Engelbergu (2000 r.) – 10. miejsce i w Iron Mountain (również 2000 r.) – 6. miejsce. Wielokrotnie zajmował miejsca w drugiej i trzeciej „dziesiątce” konkursów PŚ.
W swojej karierze wygrał także kilka konkursów Pucharu Kontynentalnego i kilkanaście razy stawał na podium tych zawodów. Jest 4-krotnym indywidualnym mistrzem Polski, 3-krotnym drużynowo i kilkunastokrotnym medalistą mistrzostw Polski, zarówno indywidualnie, jak i drużynowo. Pozostał ostatnim rekordzistą (112,5 metra) nieistniejącej już skoczni K-105 w Wiśle-Malince.

Trzy razy wystąpił w igrzyskach olimpijskich (Lillehammer 1994, Nagano 1998, Salt Lake City 2002). Równocześnie Skupień 5-krotnie brał udział w mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym i 3-krotnie w mistrzostwach świata w lotach narciarskich.

Jego rekord życiowy to 190,5 m ustanowiony w Planicy w 2004 roku.

W październiku 2009 po raz ostatni wziął udział w mistrzostwach Polski w skokach narciarskich. Na Wielkiej Krokwi w Zakopanem uplasował się na 10. miejscu. Był to również jego ostatni start w oficjalnych zawodach.

Mieszka w Poroninie, gdzie prowadzi własny pensjonat. Żonaty, ma troje dzieci.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty W. Skupnia na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty W. Skupnia na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Starty W. Skupnia na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty W. Skupnia na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach drużynowych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Do sezonu 1992/1993 obowiązywała inna punktacja za konkurs Pucharu Świata.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach PK chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach PK

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach LPK chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach LPK

Miejsca na podium w konkursach drużynowych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Zwycięstwa w konkursach 
  Bischofshofen – 24 września 2005
  Bischofshofen – 25 września 2005

Miejsca na podium chronologicznie 
  Bischofshofen – 24 września 2005 (1. miejsce)
  Bischofshofen – 25 września 2005 (1. miejsce)
  St. Moritz – 27 listopada 2005 (3. miejsce)

Zimowe mistrzostwa Polski seniorów

Indywidualnie

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Polscy skoczkowie narciarscy na igrzyskach olimpijskich
Polscy olimpijczycy (Lillehammer 1994)
Polscy olimpijczycy (Nagano 1998)
Polscy olimpijczycy (Salt Lake City 2002)
Ludzie urodzeni w Zakopanem
Skoczkowie narciarscy Wisły Zakopane
Skoczkowie narciarscy WKS Zakopane
Urodzeni w 1976